La competició de masculins en pista coberta va ser una de les sis proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 1908. La competició va comptar amb la participació de 5 parelles de dues nacions, una sueca i la resta britàniques.

Classificació

Quadre

Bibliografia 
 Cook, Theodore Andrea (1908). The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association.
 De Wael, Herman (2001). "Tennis 1908". Herman's Full Olympians.

Enllaços externs 
 Olympic.org - Cercador olímpic 
 Tennis - Londres 1908  

Masculi Doble Interior